Заглавное название имеет несколько игровых кинофильмов:
 «Время убивать» (Time to Kill) — фильм 1942 года, США. 
 «Время убивать» (The Killing Time) — фильм 1987 года, США, режиссёр Рик Кинг
 «Время убивать» (Tempo di uccidere) — фильм 1989 года, Италия-Франция, режиссёр Джулиано Монтальдо.
 «Время убивать» (A Time to Kill) — фильм 1996 года, США, режиссёр Джоэл Шумахер
  (Killing Time) — фильм 1998 года, Великобритания, режиссёр Бхарат Наллури
 «Время убивать» (Killing Time) — канадский документальный фильм 2007 года, режиссёр Анника Густафсон.